Le Parallèle hommes des Championnats du monde de ski alpin 2023 se déroule le   à Méribel.

Médaillés

Qualifications 

Les Qualifications se sont déroulées à partir de 18h15 le 14 février

Tableau final

Notes et références

Liens externes 

Championnats du monde de ski alpin 2023